De kwalificatie voor het Afrikaans kampioenschap voetbal onder 20 voor mannen begon op 7 mei 2022. De kwalificatie werd gespeeld in de verschillende confederaties. Uit iedere confederatie mogen twee landen deelnemen aan het Afrikaans kampioenschap in 2023. Er kwalificeren zich 11 landen via deze kwalificatie. Egypte is gastland en dus automatisch gekwalificeerd.

Deelnemende landen

Data

Zone Noord
Het UNAF-toernooi voor spelers onder de 20 bepaalde welke landen zich kwalificeerden voor het Afrikaans kampioenschap. Dit toernooi werd gehouden in oktober 2022 in Egypte. De loting voor deze zone werd gehouden op 20 juli 2022. De vier ploegen speelden allemaal een keer tegen elkaar en de winnaar kwalificeert zich. Egypte was als gastland al automatisch gekwalificeerd.

Eindstand

Wedstrijden

Zone West A
Voor deze zone werden de negen deelnemende landen verdeeld over twee groepen. De wedstrijden werden allemaal gespeeld in het gastland Mauritanië tussen 28 augustus en 11 september 2022.

Groep A

Groep B

Knock-outfase

Halve finale
Winnaars gekwalificeerd voor Afrikaans kampioenschap voetbal onder 20 van 2023.

Finale

Zone West B
In deze zone werden de zeven deelnemende landen verdeeld over twee groepen. De wedstrijden werden gespeeld in Niger.

Groep A

Groep B

Knock-outfase

Halve finale
Winnaars gekwalificeerd voor Afrikaans kampioenschap voetbal onder 20 van 2023.

Troostfinale

Finale

Centrale Zone
De wedstrijden worden gespeeld tussen 8 en 14 december 2022 in Congo-Brazzaville. 

De zeven deelnemende landen werden aanvankelijk verdeeld over twee poules. Een poule van vier landen en een poule van drie landen. In poule A zaten bij die loting Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, Centraal-Afrikaanse Republiek en Sao Tomé en Principe. In poule kwamen Kameroen, Tsjaad en Equatoriaal-Guinea. Op 25 november trokken Sao Tomé en Principe, Tsjaad en Equatoriaal-Guinea zich echter terug.  De vier overgebleven landen werden daarom samen in een poule gezet.

Eindstand

Wedstrijden

Centraal-Oost Zone
In deze zone werd het CECAFA-toernooi onder 20 gebruikt om te bepalen welke twee landen zich kwalificeerden voor het Afrikaans kampioenschap. 
Dit toernooi werd gespeeld in Soedan van 28 oktober tot 11 november 2022.

Groep A

Groep B

Knock-outfase

Halve finale
Winnaars gekwalificeerd voor Afrikaans kampioenschap voetbal onder 20 van 2023.

Troostfinale

Finale

Zuid Zone
Voor de Zuid Zone werd het COSAFA-toernooi onder 20 gebruikt als kwalificatietoernooi. Dit toernooi werd gespeeld tussen 7 en 16 oktober 2022 in Swaziland. De deelnemende landen werden verdeeld over drie groepen. Van de 12 landen mochten er twee meedoen aan het Afrikaans kampioenschap in 2023.

Groep A

Groep B

Groep C

Knock-outfase

Halve finale
Winnaars gekwalificeerd voor Afrikaans kampioenschap voetbal onder 20 van 2023.

Troostfinale

Finale

Gekwalificeerde landen

 

Voetbal in 2022